Jiřice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

 Jiřice, Gemeinde im Okres Nymburk
 Jiřice, Gemeinde im Okres Pelhřimov; siehe Jiřice u Humpolce
 Jiřice, Ortsteil von Kostelec nad Labem, Okres Mělník
 Jiřice, Ortsteil von Řendějov, Okres Kutná Hora
 Jiřice, Wüstung auf den Fluren von Pohorská Ves, Okres Český Krumlov

 Jiřice u Miroslavi, Gemeinde im Okres Znojmo
 Jiřice u Moravských Budějovic, Gemeinde im Okres Znojmo

sowie der
 Strafvollzugsanstalt Jiřice im Okres Nymburk

Siehe auch:
 Jirschitz